The Dutch Basketball League Coach of the Year (Coach van het Jaar) is een prijs die uitgereikt wordt aan de beste coach in de Nederlandse Eredivisie. De prijs wordt uitgereikt voor de play-offs en de eerste winnaar werd Bill Sheridan in 1975.

Winnaars

Statistieken

Coaches

Nationaliteit

Clubs

Nederlandse basketbalprijs
Dutch Basketball League prijs